BGH peut faire référence à :
 Bundesgerichtshof, la cour fédérale, en Allemagne ;
 .

Code IATA des aéroports